Karol X Gustaw (1622–1660) – król Szwecji z dynastii Wittelsbachów
 Karol XVI Gustaw (ur. 1946) – król Szwecji z dynastii Bernadotte

Zobacz też:
 Carl Gustaf